Quadruple Alliantie (viervoudig bondgenootschap) kan verwijzen naar:

 De Quadruple Alliantie (1673), een bondgenootschap tegen Frankrijk tijdens de Hollandse Oorlog, bestaande uit Nederland, het Heilige Roomse Rijk, Spanje, Lotharingen.
 De Triple Alliantie (1717), een bondgenootschap van Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië die uitgroeide tot een Quadruple Alliantie toen het Heilige Roomse Rijk zich aansloot; zie ook Oorlog van de Quadruple Alliantie
 De Quadruple Alliantie (1745), een bondgenootschap tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog van Nederland, Oostenrijk, Saksen en Groot-Brittannië
 De Quadruple Alliantie (1814), een bondgenootschap van Oostenrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland na de nederlaag van Napoleon Bonaparte in 1814; in 1818 trad Frankrijk toe om de Quintuple Alliantie te vormen
 De Quadruple Alliantie (1834), een bondgenootschap van Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal, onder andere om de onafhankelijkheid van België te garanderen
 De Centrale mogendheden van de Eerste Wereldoorlog (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk)